Макилисхуатла има више значења:

 Макилисхуатла (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Макилисхуатла (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику